A Republikanska futbołna grupa (1963/1964) było 40. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Spartak Płowdiw. Nowym mistrzem Bułgarii został zespół Łokomotiw Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Przypisy

Bibliografia 
 

1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii